San Benedetto, appellation italienne signifiant «  » en français, est le nom de plusieurs communes italiennes :
San Benedetto Belbo, commune située dans la province de Coni ;
San Benedetto dei Marsi, commune située dans la province de l'Aquila ;
San Benedetto del Tronto, commune située dans la province d'Ascoli Piceno ;
San Benedetto in Perillis, commune située dans la province de l'Aquila ;
San Benedetto Po, commune située dans la province de Mantoue ;
San Benedetto Ullano, commune située dans la province de Cosenza ;
San Benedetto Val di Sambro, commune située dans la province de Bologne ;
Portico e San Benedetto, commune située dans la province de Forlì-Césène.

Voir aussi 
 , pour les saints catholiques et orthodoxes ayant porté ce nom ;
 , pour les toponymes de langue française ;
 , pour les toponymes de langue espagnole ;
 , pour les toponymes de langue portugaise.